Das Mädchen mit den Schwefelhölzern – cortometraggio del 1910 diretto da Gebhard Schätzler-Perasini
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern – film del 1925 diretto da Guido Bagier
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern – film tv del 1953 diretto da Fritz Genschow
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern – film tv del 2013 diretto da Uwe Janson